Malandragem
Ou ainda:
Sérgio Mallandro - conhecido como "Malandro"
Malandro (álbum de Chico Buarque)

Desambiguação